Kaminskaja ist der Familienname folgender Personen:

 Dina Issaakowna Kaminskaja (1919–2006), sowjetisch-US-amerikanische Anwältin und Menschenrechtlerin
 Jelisaweta Iwanowna Kaminskaja-Dulskaja (1899–1995), russisch-sowjetische Geologin und Hochschullehrerin
 Waljanzina Kaminskaja (* 1987), weißrussische Skilangläuferin